Exellia – rodzaj roślin
 Exellia – rodzaj wymarłych ryb